А́нгел Атана́сов Букорештли́ев (, также ; 31 января 1870, Плевна, Османская империя, ныне , Греция — 3 января 1950, Пловдив, Болгария) — болгарский композитор, дирижёр, фольклорист и педагог. Один из первых профессиональных болгарских композиторов.

Биография 
В 1890 году окончил Пражскую школу органистов. В 1894 году основал Музыкальную школу имени князя Александра I, а в 1896 году — певческое общество в Пловдиве, которым руководил более 50 лет. В 1891—1898 годах участвовал (с ) в первых фольклорных экспедициях в Родопские горы, итогом которых стало издание родопских песен с научными комментариями. Был оперным и хоровым дирижёром. Занимался обработкой народных песен, в основном для хора.

Литературные сочинения 
 Средно родопски песни // Сборник за народни умотворения и народопис. — София, БАН, 1934.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 85 — ISBN 5-85270-033-9
 Стоин Елена. Ангел Букорещлиев. — София, 1961.

Ссылки 

Почётные граждане Пловдива